Strube ist der Familienname folgender Personen: 

 Adolf Strube (1894–1973), deutscher Schul- und Kirchenmusiker und Hochschullehrer
 Christine Strube (* 1943), deutsche Archäologin
 Christian Heinrich Strube (1803–1850), Organist und Komponist
 David Georg Strube (1694–1776), deutscher Publizist und Jurist
 Franz Strube (1904–1973), deutscher Gewerkschafter (FDGB)
 Frédéric Henri Strube de Piermont (1704–1776), deutsch-russischer Rechtswissenschaftler und Diplomat
 Friedemann Strube (* 1939), deutscher Musikverleger
 Fritz Strube (1886–nach 1949), deutscher Sportlehrer, Institutsleiter und Sachbuchautor
 Georg Strube (1869–1932), deutscher Arzt
 Gerhard Strube (* 1948), deutscher Kognitionswissenschaftler
 Gustav Strube (1867–1953), US-amerikanischer Komponist deutscher Herkunft
 Hans Strube (1910–1945), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Hans-Gerd Strube (* 1933), deutscher Grundschulleiter und Politiker (CDU), MdB
 Irene Strube (* 1929), deutsche Chemikerin und Naturwissenschaftshistorikerin
 Jörg Strube (* 1971), deutscher Fußballspieler

 Julian Strube (* 1985), deutscher Religionswissenschaftler

 Jürgen Strube (* 1939), deutscher Manager
 Manuela Strube (* 1980), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Sonja Angelika Strube (* 1968), deutsche Theologin
 Wilhelm Strube (1925–1999), deutscher Schriftsteller und Geschichtswissenschaftler

Siehe auch:
 Strube-Verlag
 Strubesche Stiftung
 Strube D&S 
 Strubbe
 Struve
 Struwe